Шоберт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1970) — германский политик.
 Шоберт, Гедвига (1857—1919) — немецкая писательница.
 Шоберт, Иоганн (ум. 1767) — композитор и клавесинист.
 Шоберт, Макс (1904—1948) — штурмбаннфюрер СС и первый шуцхафтлагерфюрер концлагеря Бухенвальд.
 Шоберт, Ойген фон (1883—1941) — германский генерал, принимавший участие в Первой и Второй мировых войнах.